Jarno Trulli, italijanski dirkač formule 1, * 13. julij 1974, Pescara, Italija.

Trulli je prvič je nastopil v Formuli 1 v  (Melbourne, Avstralija). Njegov najboljši dosežek je zmaga na dirki za Veliko nagrado Monaka 2004. V sezoni 2005 je dosegel 7. mesto. V sezoni 2007 je dosegel štiri uvrstitve med dobitnike točk, najboljši rezultat pa s šestim mestom na dirki za Veliko nagrado ZDA. Skupno je zasedel trinajsto mesto v dirkaškem prvenstvu z osmimi točkami.

Dirkaški rezultati

Pregled rezultatov

Formula 1 

|-
| rowspan=2|
! Minardi Team
! Minardi Team M197
! Hart 830 AV7 3.0 V8
|bgcolor="#CFCFFF"| AVS9
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA12
|bgcolor="#CFCFFF"| ARG9
|bgcolor="#FFFFFF"| SMRDNS
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA15
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan=2|15.
!rowspan=2|3
|-
! Prost Gauloises Blondes
! Prost JS45
! Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA10
|bgcolor="#CFCFFF"| VB8
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM4
|bgcolor="#CFCFFF"| MAD7
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL15
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA10
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|  LUK
|  JAP
|  EU
|
|
|-
| 
! Gauloises Prost Peugeot
! Prost AP01
! Peugeot A16 3.0 V10
|bgcolor="#EFCFFF"| AVSRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#CFCFFF"| ARG11
|bgcolor="#EFCFFF"| SMRRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA9
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#CFCFFF"| AVT10
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM12
|bgcolor="#EFCFFF"| MADRet
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL6
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA13
|bgcolor="#EFCFFF"| LUKRet
|bgcolor="#CFCFFF"| JAP12
|
|
|
! 16.
! 1
|-
| 
! Gauloises Prost Peugeot
! Prost AP02
! Peugeot A18 3.0 V10
|bgcolor="#EFCFFF"| AVSRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| SMRRet
|bgcolor="#CFCFFF"| MON7
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠPA6
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA7
|bgcolor="#CFCFFF"| VB9
|bgcolor="#CFCFFF"| AVT7
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#CFCFFF"| MAD8
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL12
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#DFDFDF"| EU2
|bgcolor="#FFFFFF"| MALDNS
|bgcolor="#EFCFFF"| JAPRet
|
|
|
! 11.
! 7
|-
| 
! Benson & Hedges Jordan
! Jordan EJ10Jordan EJ10B
! Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10
|bgcolor="#EFCFFF"| AVSRet
|bgcolor="#DFFFDF"| BRA4
|bgcolor="#CFCFFF"| SMR15
|bgcolor="#DFFFDF"| VB6
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA12
|bgcolor="#EFCFFF"| EURet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN6
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA6
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM9
|bgcolor="#CFCFFF"| MAD7
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#CFCFFF"| JAP13
|bgcolor="#CFCFFF"| MAL12
|
|
! 10.
! 6
|-
| 
! Benson & Hedges Jordan Honda
! Jordan EJ11
! Honda RA001E 3.0 V10
|bgcolor="#EFCFFF"| AVSRet
|bgcolor="#CFCFFF"| MAL8
|bgcolor="#DFFFDF"| BRA5
|bgcolor="#DFFFDF"| SMR5
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠPA4
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN11
|bgcolor="#EFCFFF"| EURet
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA5
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| MADRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA5
|bgcolor="#CFCFFF"| JAP8
|
|
! 9.
! 12
|-
| 
! Mild Seven Renault F1 Team
! Renault R202
! Renault RS22 3.0 V10
|bgcolor="#EFCFFF"| AVSRet
|bgcolor="#EFCFFF"| MALRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#CFCFFF"| SMR9
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA10
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#DFFFDF"| MON4
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN6
|bgcolor="#DFFFDF"| EU6
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#CFCFFF"| MAD8
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA4
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA5
|bgcolor="#EFCFFF"| JAPRet
|
|
! 8.
! 9
|-
| 
! Mild Seven Renault F1 Team
! Renault R23
! Renault RS23 3.0 V10
|bgcolor="#DFFFDF"| AVS5
|bgcolor="#DFFFDF"| MAL5
|bgcolor="#DFFFDF"| BRA8
|bgcolor="#CFCFFF"| SMR13
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT8
|bgcolor="#DFFFDF"| MON6
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#EFCFFF"| EURet
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#DFFFDF"| VB6
|bgcolor="#FFDF9F"| NEM3
|bgcolor="#DFFFDF"| MAD7
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA4
|bgcolor="#DFFFDF"| JAP5
|
|
|
! 8.
! 33
|-
| 
! Mild Seven Renault F1 Team
! Renault R24
! Renault RS24 3.0 V10
|bgcolor="#DFFFDF"| AVS7
|bgcolor="#DFFFDF"| MAL5
|bgcolor="#DFFFDF"| BAH4
|bgcolor="#DFFFDF"| SMR5
|bgcolor="#FFDF9F"| ŠPA3
|bgcolor="#FFFFBF"| MON1
|bgcolor="#DFFFDF"| EU4
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA4
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA4
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM11
|bgcolor="#EFCFFF"| MADRet
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL9
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA10
|style="color: white;"|  KIT
|bgcolor="#CFCFFF"| JAP11
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA12
|
! 6.
! 46
|-
| 
! Panasonic Toyota Racing
! Toyota TF105Toyota TF105B
! Toyota RVX-05 3.0 V10
|bgcolor="#CFCFFF"| AVS9
|bgcolor="#DFDFDF"| MAL2
|bgcolor="#DFDFDF"| BAH2
|bgcolor="#DFFFDF"| SMR5
|bgcolor="#FFDF9F"| ŠPA3
|bgcolor="#CFCFFF"| MON10
|bgcolor="#DFFFDF"| EU8
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#FFFFFF"| ZDADNS
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA5
|bgcolor="#CFCFFF"| VB9
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM14
|bgcolor="#DFFFDF"| MAD4
|bgcolor="#DFFFDF"| TUR6
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA5
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA13
|bgcolor="#EFCFFF"| JAPRet
|bgcolor="#CFCFFF"| KIT15
! 7.
! 43
|-
| 
! Panasonic Toyota Racing
! Toyota TF106Toyota TF106B
! Toyota RVX-06 2.4 V8
|bgcolor="#CFCFFF"| BAH16
|bgcolor="#CFCFFF"| MAL9
|bgcolor="#EFCFFF"| AVSRet
|bgcolor="#EFCFFF"| SMRRet
|bgcolor="#CFCFFF"| EU9
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA10
|bgcolor="#CFCFFF"| MON17
|bgcolor="#CFCFFF"| VB11
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN6
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA4
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM7
|bgcolor="#CFCFFF"| MAD12
|bgcolor="#CFCFFF"| TUR9
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA7
|bgcolor="#EFCFFF"| KITRet
|bgcolor="#DFFFDF"| JAP6
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|
! 12.
! 15
|-
| 
! Panasonic Toyota Racing
! Toyota TF107
! Toyota RVX-07 2.4 V8
|bgcolor="#CFCFFF"| AVS9
|bgcolor="#DFFFDF"| MAL7
|bgcolor="#DFFFDF"| BAH7
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#CFCFFF"| MON15
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA6
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#CFCFFF"| EU13
|bgcolor="#CFCFFF"| MAD10
|bgcolor="#CFCFFF"| TUR16
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA11
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL11
|bgcolor="#CFCFFF"| JAP13
|bgcolor="#CFCFFF"| KIT13
|bgcolor="#DFFFDF"| BRA8
| 
|
! 13.
! 8
|-
| 
! Panasonic Toyota Racing
! Toyota TF108
! Toyota RVX-08 2.4 V8
|bgcolor="#EFCFFF"| AVSRet
|bgcolor="#DFFFDF"| MAL4
|bgcolor="#DFFFDF"| BAH6
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠPA8
|bgcolor="#CFCFFF"| TUR10
|bgcolor="#CFCFFF"| MON13
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN6
|bgcolor="#FFDF9F"| FRA3
|bgcolor="#DFFFDF"| VB7
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM9
|bgcolor="#DFFFDF"| MAD7
|bgcolor="#DFFFDF"| EU5
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL16
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA13
|bgcolor="#EFCFFF"| SINRet
|bgcolor="#DFFFDF"| JAP5
|bgcolor="#EFCFFF"| KITRet
|bgcolor="#DFFFDF"| BRA8
|
! 9.
! 31
|-
| 
! Panasonic Toyota Racing
! Toyota TF108
! Toyota RVX-08 2.4 V8
|bgcolor="#FFDF9F"| AVS3
|bgcolor="#DFFFDF"| MAL4
|bgcolor="#EFCFFF"| KITRet
|bgcolor="#FFDF9F"| BAH3
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#CFCFFF"| MON13
|bgcolor="#DFFFDF"| TUR4
|bgcolor="#DFFFDF"| VB7
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM17
|bgcolor="#DFFFDF"| MAD8
|bgcolor="#CFCFFF"| EU13
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA14
|bgcolor="#CFCFFF"| SIN12
|bgcolor="#DFDFDF"| JAP2
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#DFFFDF"| ABU7
|
|
! 8.
! 32,5
|-
| 
! Lotus Racing
! Lotus T127
! Cosworth CA2010 2.4 V8
|bgcolor="#CFCFFF"| BAH17
|bgcolor="#FFFFFF"| AVSDNS
|bgcolor="#CFCFFF"| MAL17
|bgcolor="#EFCFFF"| KITRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA17
|bgcolor="#CFCFFF"| MON15
|bgcolor="#EFCFFF"| TURRet
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#CFCFFF"| EU21
|bgcolor="#CFCFFF"| VB16
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#CFCFFF"| MAD15
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL19
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| SINRet
|bgcolor="#CFCFFF"| JAP13
|bgcolor="#EFCFFF"| KORRet
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA19
|bgcolor="#CFCFFF"| ABU21
! 21.
! 0
|-
| 
! Team Lotus
! Lotus T128
! Renault RS27 2.4 V8
|bgcolor="#CFCFFF"| AVS13
|bgcolor="#EFCFFF"| MALRet
|bgcolor="#CFCFFF"| KIT19
|bgcolor="#CFCFFF"| TUR18
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA18
|bgcolor="#CFCFFF"| MON13
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN16
|bgcolor="#CFCFFF"| EU20
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
| NEM
|bgcolor="#EFCFFF"| MADRet
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL14
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA14
|bgcolor="#EFCFFF"| SINRet
|bgcolor="#CFCFFF"| JAP19
|bgcolor="#CFCFFF"| KOR17
|bgcolor="#CFCFFF"| IND19
|bgcolor="#CFCFFF"| ABU18
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA18
! 21.
! 0
|}

Glej tudi 
 seznam italijanskih dirkačev

Zunanje povezave 

 

Živeči ljudje
Italijanski dirkači
Italijanski vozniki Formule 1
Minardijevi dirkači Formule 1
Prostovi dirkači Formule 1
Jordanovi dirkači Formule 1
Renaultovi dirkači Formule 1
Toyotini dirkači Formule 1